Die Wysschaja Liga 1977 war die 40. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 12. April und endete am 16. November 1977.

Dynamo Kiew gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Dinamo Tiflis zum achten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || UKR
 || GEO
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || UKR
 || KAZ
 || UKR
 || RUS
 || ARM
 || UKR
 || AZE
 || RUS
 || UKR
 || RUS

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1977 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1977 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1977
1977